Curciu se poate referi la:

 Curciu, Sibiu, sat în România
 Curciu, Bolgrad, sat în Ucraina
 Râul Curciu